El nombde Jean Rey puede referirse a:

 Jean Rey (químico) (c. 1583 - c. 1645).
 Jean Rey (político) (1902 - 1983).